Джалаун:

 Джалаун — город в индийском штате Уттар-Прадеш, центр одноимённого округа.
 Джалаун — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.